Jméno a příjmení Július Polák má více nositelů:

 Július Polák (* 1939) – slovenský a československý politik KSS z regionu Galanta, poslanec FS za normalizace
 Július Polák (fotbalista) (* 1951) – slovenský fotbalista